Geoffroy de Mayenne

 Geoffroy  de Mayenne ;
 Geoffroy II de Mayenne ;
 Geoffroy III de Mayenne ;
 Geoffroy de Mayenne, évêque d'Angers au .